Чемпионат Бразилии по футболу 2003 — 33-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир стартовал 29 марта, а закончился 14 декабря 2003 года.

«Крузейро», который уже дважды завоёвывал Кубок Либертадорес, наконец под руководством Вандерлея Лушембургу выиграл свой первый титул чемпионов Бразилии. При этом «лисы» побили множество рекордов — набрали 100 очков, опередив ближайших преследователей на 13, забили 102 гола.

Кроме того, «Крузейро» покорился уникальный для Бразилии хет-трик — синие в 2003 году выиграли чемпионат штата и Кубок Бразилии.

Алекс де Соза из «Крузейро» признан лучшим игроком чемпионата.

Примечание 1: «Понте Прета» использовала незаявленного игрока Роберто в матчах первых двух туров. «Интеру» и «Жувентуде» были засчитаны технические победы в этих матчах. 
Примечание 2: «Пайсанду» использовал незаявленных игроков Алдровани и Жуниора Аморима в матчах 26, 28, 30 и 31 туров. «Коринтиансу», «Понта Прете», «Сан-Каэтано» и «Флуминенсе» соответственно засчитаны технические победы. 
Примечание 3: «Крузейро», «Сан-Паулу», «Фламенго» и «Гремио» также получили место в Южноамериканском кубке согласно рейтингу КОНМЕБОЛ.

Результаты матчей

Статистика 
 Забито голов: 1593
 Среднее число голов за игру: 2,89

Лучшие бомбардиры 
  Димба (Гояс) — 31 гола
  Луис Фабиано (Сан-Паулу) — 30
  Реналдо (Парана) — 30

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии 2003 на Торсиде

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2003 году
Спорт в Бразилии в 2003 году